

Patronyme 

 Jayanta Chattopadhyay (1944-), acteur et un récitant bangladais.
 Kamaladevi Chattopadhyay (1903-1988), militante indienne pour l’indépendance, puis dans le domaine social et culturel, et les droits des femmes. 
 Saratchandra Chattopadhayay (1876-1938), écrivain indien d'expression bengalî.

Astronomie 
 (33353) Chattopadhyay, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.